Gomunice peut faire référence:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Łódź
 Gomunice, une gmina rurale du powiat de Radomsko
 Gomunice, village et siège administratif (chef-lieu) de la gmina ci-dessus